Carly Gullickson e Travis Parrott erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al primo turno da Gisela Dulko e Pablo Cuevas 6-2, 6-4.

Liezel Huber e Bob Bryan hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Květa Peschke e Aisam-ul-Haq Qureshi.

Teste di serie 

  Liezel Huber /  Bob Bryan (campioni)
  Cara Black /  Leander Paes (quarti di finale)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Daniel Nestor (semifinale)

  Rennae Stubbs /  Dick Norman (primo turno)
  Elena Vesnina /  Andy Ram (secondo turno)
  Lisa Raymond /  Wesley Moodie (quarti di finale)
  Vania King /  Horia Tecău (primo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 
  Beatrice Capra /  Jack Sock
  Jill Craybas /  Michael Russell
  Nicole Gibbs /  Sam Querrey
  Carly Gullickson /  Travis Parrott
  Raquel Kops-Jones /  Eric Butorac
  Melanie Oudin /  Ryan Harrison
  Abigail Spears /  Scott Lipsky

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2010
ATP World Tour 2010